Baktejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Baktejaure (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (16,6 ha)
Baktejaure (Tärna socken, Lappland, 729720-146168), sjö i Storumans kommun, 
Baktejaure (Tärna socken, Lappland, 729792-145421), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn